

Дани сећања 

1150-е пне.

fr:1155 av. J.-C.